Granite Falls désigne :

 Granite Falls (Colombie-Britannique)

 Granite Falls (Minnesota)
 Granite Falls (Caroline du Nord)
 Granite Falls (Washington)